Madame Foster es un personaje de la serie de animación Mansión Foster para amigos imaginarios.

Vive en una mansión con su amigo imaginario Sr.Herriman, su nieta Frankie Foster y un montón de amigos imaginarios.

Personalidad 
Madame Foster es una persona de tercera edad, se caracteriza por ser muy activa a tal punto que cree que a la gente le lavan el cerebro. Madame siempre está contenta y muy pocas veces se enoja por algo; siempre que ve a alguien jugar un juego divertido, ella también lo jugara y aún lo hará más grande, como el juego de atreverse uno al otro: ella hizo que toda la casa lo jugara.

Familia 
Madame tiene un amigo imaginario llamado Sr. Herriman, un conejo que ella creó cuando era niña.

Personajes de dibujos animados
Personajes femeninos en series de dibujos animados
Foster's Home for Imaginary Friends